Ascari steht für:
 Ascari (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Ascari Cars, britischer Sportwagenhersteller
 Ascari Bicycles, amerikanische Fahrradmanufaktur
 Ascari Race Resort, eine Motorsport-Rennstrecke in Spanien
 Ascari-Schikane, eine Kurvenkombination auf dem Autodromo Nazionale Monza

Siehe auch:
 Askari (Begriffsklärung)